Schwendtner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schwendtner (1939–2011), deutscher Architekt
 Jozef Schwendtner (* 1963), tschechoslowakischer Ringer